Натуральне число 802
 802 рік до нашої ери
 802 рік нашої ери